Plaatsen
 Kings Point (Florida)
 Kings Point (Montana)
 Kings Point (New York)

Overig
Kings Point (film), een documentaire van Sari Gilman uit 2012

Zie ook 
 King's Point, een plaats in Canada